Le nom Person peut désigner :

Personnalités

 Chuck Person (1964-), joueur américain de basket-ball 
 François Person (1922-1980), coureur cycliste français
 Wesley Person (1971-), joueur américain de basket-ball 
 Paul Le Person (1931-2005), acteur français
 Pierre Person (1989-), homme politique français
 Philippe Person (19?-), comédien et personnalité du théâtre français
 Tomáš Person (1998-), coureur cycliste slovaque
 Yves Person (1925-1982), historien français

Lieux
le comté de Person (Caroline du Nord, U.S.A.)

Homonymie de patronyme

ro:Persoană